Волови́к — українське прізвище.

Відомі люди 

 Воловик Артем Юрійович — штаб-сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Воловик Валентин Пилипович (* 1927) — український історик, педагог.
 Воловик Віктор Борисович (* 1969) — український тренер-вихователь, спортсмен (бокс). Майстер спорту СРСР, призер чемпіонатів СРСР, володар Кубка України (м. Керч).
 Воловик Володимир Іванович — заслужений тренер України з легкої атлетики, почесний громадянин міста Нікополь.
 Воловик Всеволод Валентинович (1967—2014) — солдат Збройних сил України (капітан у відставці), учасник російсько-української війни.
 Воловик Григорій Володимирович (*1902 — †1967) — український режисер.
 Воловик Іван В'ячеславович — капітан Національної гвардії України, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Воловик Лазар (*1902 — †1977) — живописець, художник театру та кіно.
 Воловик Наталія Іванівна — заслужений учитель України.
 Воловик Олександр Ігорович (*1985) — український футболіст, захисник.
 Воловик Руслан Володимирович (*1979) — український футболіст, півзахисник.

Примітки